Basílica de Santa Maria degli Angeli, basílica papal d'estil manierista a la frazione de Santa Maria degli Angeli (Assís) 
 Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, temple al costat de l'actual plaça de la República de Roma
 Santa Maria degli Angeli (frazione d'Assís), frazione de la comune d'Assís a la Província de Perusa, Úmbria, a la Itàlia central